Sarah Fabyan e Alice Marble hanno battuto in finale Helen Jacobs e Billie Yorke 6-1, 6-0.

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1939